Francja:
 Glane – rzeka, dopływ Vienne

Niderlandy:
 Glane – miejscowość

Niemcy:
 Glane – dzielnica Bad Iburga
 Glane – rzeka, dopływ Ems

Szwajcaria:
 Glâne – rzeka, dopływ Sarine
 Glâne – okręg (Bezirk) w kantonie Fryburg

Zobacz też:
 Petite Glâne